13001–13500. • 13501–14000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája